Конто́ра () — многозначное слово немецкого происхождения:

Учреждения 
 Контора (совр. офис) — название административных (почтово-телеграфная контора и др.), а также коммерческих и промышленных учреждений и место их размещения.
 Адрес-контора — в XIX веке в Санкт-Петербурге и Москве отделения полиции, регистрировавшие людей, прибывавших в столицы для работы.
 «Контора» — сленговое название КГБ, ФСБ и некоторых других спецслужб.

В культуре 
 «Контора» — кинокомедия режиссёра Кена Финкльмана (США, 1986).
 «Контора» — первоначальное название группы «Король и Шут» в 1988—1990 годах.

См. также 
 Конторка
 Конторская улица